Trollkrabbor (Lithodidae) är en familj av kräftdjur som beskrevs av George Samouelle 1819. Enligt Catalogue of Life ingår trollkrabbor i överfamiljen Paguroidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lithodidae 39 arter.

Trollkrabborna har ett päronformigt, framåt tillspetsat huvudbröst. Benen och kroppens översida är taggiga, ögonstjälkarna korta, 3:e käkfotparet benlikt, 2:a till 4:e gångfotparen mycket långa och 5:e paret litet, avslutande med en "klo" och inslaget i gälhålan. Bakkroppens segmentering är otydlig. Trollkrabbor kan ömsa skal 20 gånger under sin livstid.

Trollkrabborna lever i tempererade och kalla hav. En art, trollkrabba, förekommer vid Sveriges västkust.

Omdiskuterad klassificering

Trollkrabbor och eremitkräftor
Trollkrabborna anses stamma från eremitkräftlika föregångare, vilket kan förklara deras asymmetri hos vuxna exemplar. Härstamningen visas även via flera anatomiska egenheter som endast finns hos trollkrabbor och eremitkräftor.

Viss tveksamhet kvarstår angående den här teorin, men trollkrabbor tillhör ändå de mest citerade exemplen av krabbor som utvecklats från andra tiofotade kräftdjur. Bakgrunden till teorin är asymmetrin i trollkrabbans mage, vilken anses avspegla motsvarande asymmetri hos eremitkräftor (vilka ju måste få plats i ett spiralformat skal. Trollkrabbor placeras numera ofta inom den separata överfamiljen Paguroidea, medan eremitkräftorna istället finns inom överfamiljen Lithodoidea. Denna indelning är dock inte accepterad av alla auktoriteter.

Trollhumrar och trollkrabbor
Ibland beskrivs familjens namn på svenska som trollhumrar och trollkrabbor (Galatheidae). Denna familj inkluderar mer än 200 arter, med nio arter i vattnen utanför Sverige. Det som skiljer den här familjen från äkta humrar och krabbor är bland annat hur benen är uppbyggda och individernas mer eller mindre utpräglade asymmetri.

Flera arter trollhumrar (i släktena Munida och Galathea) finns i svenska vatten, medan den enda svenska trollkrabban är trollkrabba (Lithodes maja). En släkting till trollkrabba är den stillahavslevande kungskrabba; denna planterades på 1960-talet ut vid Barents havs kust och har därifrån spritt sig västerut.

Kladogram
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur